Amerikai Egyesült Államok
McClure (Illinois)
McClure (Ohio)
McClure (Virginia)